Gonzalo Pérez de Vargas, španjolski rukometaš
Gonçal Peris Sarrià ili Gonzalo Pérez , valencijski slikar
Gonzalo Pérez Espolita, asturski slikar
Gonzalo Pérez Iribarren, urugvajski matematičar i statistički stručnjak